Чемпионат Португалии по футболу 1960—1961 является 27-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 11-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 596 голов (в среднем 3,27 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 Победителем Кубка европейских чемпионов стала «Бенфика», поэтому Португалия получила два места в этом турнире.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1960/1961
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1960 году
Спорт в Португалии в 1961 году